Lista postaci występująca w grach z serii Kingdom Hearts. Zawarto tu jedynie krótkie opisy danych bohaterów. Poniższa treść może zawierać spoilery. Zamiast pełnych tytułów gier zastosowano skróty.

Główne postacie 
Postacie pojawiające się w większości gier, wymyślone specjalnie na potrzeby serii.

 Sora
 Pochodzenie: Destiny Islands
 Wystąpił w: KH1, CoM, KH2, coded, Days, BbS, DDD
 Głos: Haley Joel Osment, Luke Manriquez (mały Sora) / Miyu Irino, Takuto Yoshinaga (mały Sora)
 Opis: Sora to główny protagonista serii i jeden z jej najbardziej rozpoznawalnych bohaterów. Jest najlepszym przyjacielem Kairi i Riku. Zamieszkuje wraz z nimi na Destiny Islands (Wyspach Przeznaczenia), gdzie odkrywa, że stał się Mistrzem Keyblade'a – broni, która z wyglądu przypomina ogromny klucz, i posiada w sobie magiczną moc. Gdy przyjaciele Sory zostają porwani przez siły ciemności, chłopiec wyrusza im z odsieczą. Później staje się bliskim przyjacielem Donalda i Goofy’ego. Cechuje go odwaga, dobro, lekka dziecinność, troska o przyjaciół, sympatia do spotykanych postaci oraz chęć przeżywania przygód.
 Riku
 Pochodzenie: Destiny Islands
 Wystąpił w: KH1, CoM, KH2, coded, Days, BbS, DDD
 Głos: David Gallagher, Ty Panitz (mały Riku) / Mamoru Miyano, Eiji Shima (mały Riku)
 Opis: Riku to jeden z głównych bohaterów serii, jest również najlepszym przyjacielem Sory i Kairi. To on pierwotnie był właścicielem Kayblade'a Sory, którzy potem przeszedł na stronę jego przyjaciela. Riku jest dojrzalszy od innych postaci, cechuje go inteligencja, odwaga i troska o przyjaciół, a także zazdrość. Poddał się ciemności, która porwała go i Kairi, po czym był przez nią kontrolowany.
 Kairi
 Pochodzenie: Radiant Garden
 Wystąpiła w: KH1, CoM, KH2, coded, Days, BbS, DDD
 Głos: Hayden Panettiere (KH1, KH2, BbS), Alyson Stoner (Re:CoM, Days), Ariel Winter (mała Kairi) / Risa Uchida, Sumire Moroboshi (mała Kairi)
 Opis: Kairi to główna kobieca bohaterka w serii, najlepsza przyjaciółka Sory i Riku. Jest jedną z siedmiu Princesses of Heart (Księżniczek Serc), której serce nie zostało naruszone przez siły ciemności. Nie urodziła się na Destiny Islands, tak jak jej przyjaciele, a w Radiant Garden, lecz swojego wczesnego dzieciństwa nie pamięta. Kairi cechuje przede wszystkim dobro, serdeczność i życzliwość, a także troska o przyjaciół. Jej charakter pozwala jej na szybkie zawarcie nowych znajomości.
 Roxas
 Pochodzenie: Twilight Town
 Numer: XIII
 Wystąpił w: CoM, KH2, coded, Days, BbS, DDD
 Głos: Jesse McCartney / Koki Uchiyama
 Opis: Roxas jest jednym z członków Organizacji XIII, oraz Nobody'm Sory (dosł. Nikim Sory). Roxas, jak każdy członek Organizacji XIII, nie posiada własnego serca, więc nie potrafi naprawdę czuć i przeżywać emocji. Jako posiadacz Keyblade'a, Organizacja wykorzystuje go do zbierania serc i utworzenia Kingdom Hearts – niezidentyfikowanego bliżej obiektu, dzięki któremu członkowie Organizacji mogliby otrzymać własne serca. W późniejszym czasie Roxas był wykorzystywany przez DiZa, i zamieszkał w falszywym Twilight Town (Mieście Zmierzchu). Jako jedyny członek Organizacji nie zostaje pokonany, tylko łączy się ze swoją pierwotną postacią – Sorą.
 Terra(łac.Ziemia)
 Pochodzenie: Land of Departure
 Wystąpił w: KH2FM+, BbS, Re:coded, DDD
 Głos: Jason Dohring / Okiayu Ryōtarō
 Opis: Terra to jeden z trzech głównych bohaterów „Birth by Sleep”. Jest podopiecznym Mistrza Eraqusa, który został przez niego szkolonym do zostania Mistrzem Keyblade'a. Jest najlepszym przyjacielem Ventusa i Aquy, wobec których jest bardzo wierny i nie chce pozwolić, by stała się im krzywda. W ich obronie pozwala siłom ciemności na jego kontrolowanie.
 Ventus(łac.Wiatr)
 Pochodzenie: Land of Deoparture
 Wystąpił w: KH2FM+, Days, BbS, Re:coded, DDD
 Głos: Jesse McCartney / Kōki Uchiyama
 Opis: Ventus jest jednym z trzech głównych bohaterów „Birth by Sleep” i najlepszym przyjacielem Aquy i Terry. Jego przeszłość jest bardzo tajemnicza, którą Mistrzowie Eraqus i Xehanort starają się nie pozwolić mu odkryć, tak samo jak powiązanie z niebezpiecznym Vanitasem. Z charakteru wobec wszystkich, Ventus jest miły i towarzyski.
 Aqua(łac. Woda)
 Pochodzenie: Land of Departure
 Wystąpiła w: KH2FM+, BbS, Re:coded, DDD
 Głos: Willa Holland / Megumi Toyoguchi
 Opis: Aqua jest kobiecą bohaterką jednych z trzech protagonistów „Birth by Sleep” i najlepszą przyjaciółką Terry i Ventusa. Tak jak Terra, jest ona podopieczną Mistrza Eraqusa, od którego otrzymała tytuł Mistrzyni Keyblade'a, pokonując tym samym Terrę. Jest ona z charakteru spokojna i cicha, ale i jednocześnie stanowcza oraz z odwagą staje naprzeciw każdemu niebezpieczeństwu.

Postacie drugoplanowe 
 Ansem the Wise
 Pochodzenie: Radiant Garden
 Wystąpił w: CoM, KH2, Days, BbS, DDD
 Głos: Christopher Lee (KH2, Days), Corey Burton (Re:CoM, BbS, DDD) / Genzō Wakayama
 Opis: Ansem the Wise (dosł. Ansem Mądry) to pierwotny władca Radiant Garden (Promiennego Ogrodu); naukowiec. Prowadził badania związane z ciemnością w sercu, ale przerwał je za namową Króla Mickeya. Przez swoich uczniów, którzy go zdradzili, został wtrącony do Królestwa Nicości. Gdy się z niego wydostał, przyjął pseudonim DiZ i poprzysiągł zemstę na swoich uczniach. Manipulował w tym celu Roxasa, wtrącając go do cyfrowego Twilight Town.
 Naminé
 Pochodzenie: Castle Oblivion
 Wystąpiła w: CoM, KH2, coded, Days, BbS, DDD
 Głos: Brittany Snow (KH2), Meaghan Jette Martin (pozostałe gry) / Iku Nakahara
 Opis: Naminé jest Nobody'm Kairi, powstała z duszy i ciała Sory, gdy ta przebywała w jego ciele. „Urodziła” się w Castle Oblivion (Zamku Zapomnienia), z którego nie ruszała się od chwili swoich narodzin. Naminé posiada moc manipulowania wspomnieniami Sory i osób z nim powiązanymi, a przez wpływ członków Organizacji XIII, zaczęła wykorzystywać tę moc przeciwko Sorze i jego przyjaciołom. Dopiero później zdała sobie sprawę, że to co robi jest złe, po czym zdradziła Organizację i pomogła Sorze. Przed spotkaniem chłopca, Naminé była bardzo cicha i zamknięta w sobie. Tak jak Roxas, dziewczyna nie zniknęła, a połączyła się ze swoją pierwotną postacią – Kairi.
 Ansem, the Seeker of Darkness
 Pochodzenie: Nieznane
 Wystąpił w: KH1, CoM, KH2, Days, Re:coded, DDD
 Głos: Billy Zane (KH1, CoM), Richard Epcar (pozostałe gry) / Kazuya Nikai
 Opis: Ansem – Poszukiwacz Ciemności, to Heartless Xehanorta (dosł. Bezsercowy Xehanorta). Jest to jedyna istota powstała dzięki siłom ciemności, która zachowała wygląd ludzki oraz świadomość i nadludzką siłę. Wykorzystuje ją by zalać świat ciemnością, ale zostaje powstrzymany i pokonany przez Sorę i Riku. W późniejszym czasie, gdy Riku przyjmuje do siebie moce ciemności by chronić Sorę, przyjmuje także wygląd i głos Ansema.
 Ansem/Xehanort
 Pochodzenie: Keyblade Graveyard
 Wystąpił w: KH2, BbS, DDD
 Głos: Richard Epcar / Akio Ōtsuka
 Opis: Xehanort był jednym z uczniów Ansema (DiZa), który potem zdradził wraz z pozostałymi, swojego nauczyciela, i nazwał się jego imieniem. Xehanort był bardzo zdeterminowany w badaniu sił ciemności do tego stopnia, że sam poddał się eksperymentom i pozbył się swojego serca. Jest głównym antagonistą w serii. Jego ciało powstało poprzez połączenia się ciał Terry i Mistrza Xehanorta. Z jego serca narodził się Xemnas.
 Mistrz Xehanort
 Pochodzenie: Destiny Islands
 Wystąpił w: KH2FM+, BbS, Re:coded, DDD
 Głos: Leonard Nimoy, David Gallagher (młody Xehanort w BbS), Ben Diskin (młody Xehanort w DDD) / Chikao Ōtsuka, Mamoru Miyano (młody Xehanort w BbS), Takanori Okuda (młody Xehanort w DDD)
 Opis: Xehanort jest potężnym władcą Keyblade'a, który chce wykorzystać swoją moc do kontrolowania ciemności. Jest on człowiekiem przebiegłym i chytrym, wykorzystuje swoje moce by zapanować nad Terrą, w którym skrywa się moc ciemności. Xehanort jest „ojcem” Vanitasa i pierwszym mistrzem Ventusa. Dzięki połączeniu swojego ciała z Terrą, udaje mu się przeniknąć do świata Ansema, przez co może bez problemu kontynuować badania nad ciemnością.
 Vanitas(łac.Marność)
 Pochodzenie: Keyblade Graveyard
 Wystąpił w: KH2FM+, BbS, DDD
 Głos: Haley Joel Osment / Miyu Irino
 Opis: Vanitas jest osobą, którą Mistrz Xehanort stworzył z ciemności skrywanej w sercu Ventusa. Jest on z charakteru arogancki i bardzo pewny siebie, nie trzyma się planu swojego Mistrza i działa po swojemu. Początkowo ukrywa swoją twarz pod maską.
 Hayner
 Pochodzenie: Twilight Town
 Wystąpił w: KH2, Days
 Głos: Justin Cowden / Kazunori Sasaki
 Opis: Hayner jest jednym z mieszkańców Twilight Town, przyjaźni się z Olette i Pence'm. Hayner jest bardzo żywiołowy, zdeterminowany i gotowy do stawianych mu wyzwań. Wpadając na jakiś pomysł chce zrobić wszystko, by go zrealizować. Jest liderem swojej grupy. Często rywalizuje z Seiferem.
 Olette
 Pochodzenie: Twilight Town
 Wystąpiła w: KH2, Days
 Głos: Jessica DiCicco / Yuka Hirasawa
 Opis: Olette jest jedną z mieszkanek Twilight Town, bliska przyjaciółka Haynera i Pence'a oraz jedyną dziewczyną w paczce. Olette jest bardzo życzliwą, rozważną i sympatyczną dziewczyną, bardzo lubi oglądać zachody słońca ze swoimi przyjaciółmi.
 Pence
 Pochodzenie: Twilight Town
 Wystąpił w: KH2, Days
 Głos: Sean Marquette / Hayato Taya
 Opis: Pence to jeden z mieszkańców Twilight Town, przyjaźni się z Haynerem i Olette. Pence jest zawsze uśmiechnięty i do wszystkiego podchodzi na spokojnie, zna się bardzo dobrze na komputerach. Uwielbia jeść lody.

Pozostałe postacie 
 Babcia Kairi
 Pochodzenie: Radiant Garden
 Wystąpiła w: KH1, BbS
 Głos: Kathryn Beaumont / Masako Ikeda
 Opis: Nieznana z imienia babcia Kairi, z którą dziewczynka zamieszkiwała w Radiant Garden. Zna bardzo dobrze opowieść o świetle w ludzkich sercach, i wojnie między ludzi, która doprowadziła do powstania ciemności.
 Riku Replika
 Pochodzenie: Castle Oblivion
 Wystąpił w: CoM, DDD
 Głos: David Gallagher / Mamoru Miyano
 Opis: Riku Replika jest dosłownie repliką prawdziwego Riku, stworzonego przez Vexena – jednego z członków Organizacji XIII. Riku Replika, w przeciwieństwie do oryginału, nie obawiał się wykorzystywać mocy ciemności, z której bardzo często robił użytek. Organizacja wykorzystywała go do pozbycia się Sory i Riku, lecz kiedy dowiedział się prawdy o sobie, zaczął pomagać Sorze, lecz wciąż planował zająć miejsce prawdziwego Riku. Zginął z jego ręki.
 Mistrz Eraqus
 Pochodzenie: Land of Departure
 Wystąpił w: BbS
 Głos: Mark Hamill / Makio Inoue
 Opis: Mistrz Eraqus jest opiekunem Terry i Aquy, który surowo trenuje ich do zostania Mistrzami Keyblade'a. Troszczy się o nich jak o własne dzieci. Za wszelką chce wyeliminować ciemność, którą uważa za całkowite zło. Z Terrą łączy go szczególna więź, gdyż traktuje go jak własnego syna. Razem z Mistrzem Xehanortem pilnuje, by Ventus nie dowiedział się prawdy o swojej przeszłości.
 Braig
 Pochodzenie: Radiant Garden
 Wystąpił w: BbS, DDD
 Głos: James Patrick Stewart / Hōchu Ōtsuka
 Opis: Braig jest jednym z sześciu uczniów Ansema, który razem z nimi zdradził go wtrącając do Królestwa Nicości. Razem z Mistrzem Xehanortem zaplanował zdradę władcy Radiant Garden i plany dalszych badań nad ciemnością. Lubi igrać z wrogami, do walki wykorzystuje dwie bronie palne. Z jego serca narodził się Xigbar.
 Even
 Pochodzenie: Radiant Garden
 Wystąpił w: BbS, DDD
 Głos: Derek Stephen Prince / Nachi Nozawa
 Opis: Even jest jednym z sześciu uczniów Ansema, który razem z nimi zdradził go wtrącając do Królestwa Nicości. Even jest bardzo inteligentnym naukowcem i sprawia wrażenie spokojnego i odpowiedzialnego człowieka. Z jego serca narodził się Vexen.
 Aeleus
 Pochodzenie: Radiant Garden
 Wystąpił w: BbS, DDD
 Głos: Dave Boat / Fumiko Tachiki
 Opis: Aeleus jest jednym z sześciu uczniów Ansema, który razem z nimi zdradził go wtrącając do Królestwa Nicości. Stoi na straży zamku Ansema. Z jego serca narodził się Lexaeus.
 Dilan
 Pochodzenie: Radiant Garden
 Wystąpił w: BbS, DDD
 Głos: David Dayan Fisher / Yōsuke Akimoto
 Opis: Dilan jest jednym z sześciu uczniów Ansema, który razem z nimi zdradził go wtrącając do Królestwa Nicości. Stoi na straży zamku Ansema. Z jego serca narodził się Xaldin.
 Ienzo
 Pochodzenie: "Radiant Garden"
 Wystąpił w: BbS, DDD
 Opis: Ienzo jest jednym z sześciu uczniów Ansema, który razem z nimi zdradził go wtrącając do Królestwa Nicości. Jest bardzo młody i jest wychowywany przez Ansema, gdyż, według słów Evena, jego rodzice nie mogę tego robić. Z jego serca narodził się Zexion.
 Lea
 Pochodzenie: Radiant Garden
 Wystąpił w: BbS, DDD
 Głos: Quinton Flynn / Keiji Fujiwara
 Opis: Lea jest nastolatkiem i bliskim przyjacielem Isy. W przeciwieństwie do niego, jest bardzo żywiołowy i skłonny do zabawy i walki. Każdej nowo poznanej osobie każe o sobie pamiętać, gdyż chce zostać w ten sposób zapamiętany. Razem z Isą miał plan co do Ansema i jego badań. Z jego serca narodził się Axel.
 Isa
 Pochodzenie: Radiant Garden
 Wystąpił w: BbS
 Głos: Kirk Thornton / Ginpei Sato
 Opis: Isa jest nastolatkiem i bliskim przyjacielem Lea. Jest dość oschły wobec Lea gdy ten zachowuje się żywiołowo, i cechuje go spokojny charakter. Razem z nim miał plan co do Ansema i jego badań. Z jego serca narodził się Saïx.
 Data Sora
 Pochodzenie: N/D
 Wystąpił w: coded
 Głos: Haley Joel Osment / Miyu Irino
 Opis: Data Sora jest cyfrową wersją prawdziwego Sory, stworzony przez Króla Mikiego do naprawienia dziennika Jiminy’ego w jego komputerowej symulacji. Pomimo iż nie jest on Sorą sam w sobie, to bardzo go przypomina, głównie z charakteru i młodzieńczego wyglądu.
 Data Riku
 Pochodzenie: N/D
 Wystąpił w: coded
 Głos: David Gallagher / Mamoru Miyano
 Opis: Data Riku jest cyfrową wersją prawdziwego Riku, który powstał z danych przechowywanych w dzienniku Jiminy’ego. Zadaniem Data Riku jest złączenie ze sobą wspomnień z dziennika Jiminy’ego kiedy te się rozpadły, lecz nie może tego zrobić przez błędy zwane Bug Blox.
 Data Naminé
 Pochodzenie: Cyfrowy Castle Oblivion
 Wystąpiła w: coded
 Głos: Meaghan Jette Martin / Iku Nakahara
 Opis: Data Naminé jest cyfrową wersją prawdziwej Naminé, która spotyka się z Data Sorą w białej komnacie w cyfrowym Castle Oblivion. Opowiada mu ona o przeznaczeniu prawdziwego Sory i jego konieczności uratowania Terry, Aquy, Ventusa, Axela, Roxasa, Xion i prawdziwej Naminé, których serca wciąż są powiązane z Sorą.

Organizacja XIII 
Lista postaci, które należą do Organizacji XIII – Organizacji, której członkowie są głównymi przeciwnikami w serii.

 Xemnas
 Pochodzenie: Nieznane
 Numer: I
 Wystąpił w: KH2, Days, Re:coded, DDD
 Głos: Paul St. Peter / Norio Wakamoto
 Opis: Xemnas jest liderem Organizacji XIII, Nobody'm Xehanorta. Jest on bezwzględny, nie okazuje litości i żadnych uczuć, liczy się dla niego tylko dobro Organizacji i serce, które będzie mógł uzyskać dzięki Kingdom Hearts. Xemnas wypowiada się w sposób przemyślany, spokojny i powolny. Nie zaprzestał walki, gdy Ansem the Wise zniszczył Kingdom Hearts – w pewien sposób zmobilizowało go to do dalszego działania. Po długiej walce został pokonany przez Sorę i Riku. Był ostatnim pokonanym członkiem Organizacji. Jego mocą była nicość.
 Xigbar
 Pochodzenie: Nieznane
 Numer: II
 Wystąpił w: KH2, Days, DDD
 Głos: James Patrick Stewart / Hōchu Ōtsuka
 Opis: Pomimo iż jest numerem drugim w Organizacji, nie pełni funkcji lidera zastępczego. Xigbar jest bardzo pewny siebie, nie jest wulgarny, ale lubi igrać sobie z członkami Organizacji, i swoimi przeciwnikami. Często szpieguje swoich towarzyszy, dzięki czemu zna sporo tajemnic członków Organizacji. Został pokonany przez Sorę. Jego mocą była przestrzeń, zwykł korzystać z dwóch broni palnych.
 Xaldin
 Pochodzenie: Nieznane
 Numer: III
 Wystąpił w: KH2, Days
 Głos: David Dayan Fisher / Yōsuke Akimoto
 Opis: Charakter Xaldina ewidentnie pokazuje, że nie posiada on serca. Wobec członków Organizacji XIII jest twardy i surowy, twierdzi, że emocje są oznaką słabości i słabym punktem człowieka, co wykorzystał kradnąc Bestii jego magiczną różę. Został pokonany przez Sorę na placu zamczyska Bestii. Jego mocą był wiatr.
 Vexen
 Pochodzenie: Nieznane
 Numer: IV
 Wystąpił w: CoM, Days
 Głos: Derek Stephen Prince / Nachi Nozawa
 Opis: Vexen jako jedyny w Organizacji XIII całkowicie oddał się nauce i badaniom. To on jest odpowiedzialny za stworzenie Repliki Riku. Jest niezadowolony z faktu, że niżsi numerem członkowie Organizacji nie oddają mu należytego szacunku. W rzeczywistości z charakteru jest mało odważny i tchórzliwy. Gdy chciał powiedzieć Sorze całą prawdę o Castle Oblivion, zginął z ręki Axela, którego błagał o litość. Jego mocą był lód.
 Lexaeus
 Pochodzenie: Nieznane
 Numer: V
 Wystąpił w: CoM, Days
 Głos: David Boat / Fumiko Tachiki
 Opis: Lexaeus jest najbardziej opanowanym i najsilniejszym członkiem Organizacji XIII. Rzadko kiedy się odzywa, zawsze tylko wtedy gdy wymaga tego sytuacja. Dzierży olbrzymią broń. Został pokonany przez Riku w Castle Oblivion. Jego mocą była ziemia.
 Zexion
 Pochodzenie: Nieznane
 Numer: VI
 Wystąpił w: CoM, Days
 Głos: Vincent Corazza / Akira Ishida
 Opis: Zexion jest bardzo chłodnym i nieco leniwym członkiem Organizacji XIII. Nie chce angażować się w walki. Często nie podoba mu się fakt, że wśród członków dochodzi do nieporozumień. Często zachowuje spokój, ale denerwuje się, gdy zachodzą jakieś nieporozumienia w planach. Udaje mu się uniknąć walki z Riku, ale zostaje pokonany jednym ruchem przez Replikę Riku. Jego mocą była przestrzeń, a do walki wykorzystywał książki.
 Saïx
 Pochodzenie: Nieznane
 Numer: VII
 Wystąpił w: KH2, Days, DDD
 Głos: Kirk Thornton / Ginpei Sato
 Opis: Saix jest prawą ręką Xemnasa – lidera Organizacji XIII. Jest on niezwykle spokojny i cierpliwy, nie okazuje żadnych uczuć. Według Axela bardzo się zmienił, od kiedy stał się Nobody'm. Został pokonany przez Sorę w walce, w której Saix dał upust swoim negatywnym emocjom. Jego mocą był księżyc.
 Axel
 Pochodzenie: Nieznane
 Numer: VIII
 Wystąpił w: CoM, KH2, Days, BbS, Re:coded, DDD
 Głos: Quinton Flynn / Keiji Fujiwara
 Opis: Axel jest jednym z najbardziej rozważnych członków Organizacji XIII. Pomimo iż nie ma serca, i nie może okazywać emocji i uczuć, bardzo cenił sobie przyjaźń Roxasa i Xion, których nazywał swoimi przyjaciółmi. Był on posłuszny swoim podwładnym wykonując ich rozkazy, często sprzecznymi z jego myślami. Jego silna wola pozwoliła mu wyrwać się z rąk Organizacji. Zginął wykorzystując całą swoją siłę w walce z niezliczoną ilością Nobody, by pomóc Sorze. Jego mocą był ogień.
 Demyx
 Pochodzenie: Nieznane
 Numer: IX
 Wystąpił w: KH2, Days
 Głos: Ryan O’Donohue / Ken’ichi Suzumura
 Opis: Demyx jest jednym z najbardziej leniwych członków Organizacji XIII. Nie lubi wyruszać na wymagające misje i robi wszystko, by zajął się nimi ktoś inny. Większość czasu spędza przy swojej sitarze. Został pokonany przez Sorę. Jego mocą była woda.
 Luxord
 Pochodzenie: Nieznane
 Numer: X
 Wystąpił w: KH2, Days
 Głos: Robin Atkin Downes / Jouji Nakata
 Opis: Pasją Luxorda był hazard i karty, które wykorzystywał w każdej walce. Wypowiadał się wykorzystując wyszukane i trudne formy wypowiedzi. Był bardzo cierpliwy w stosunku do innych członków Organizacji XIII. Został pokonany przez Sorę. Jego mocą był czas.
 Marluxia
 Pochodzenie: Nieznane
 Numer: XI
 Wystąpił w: CoM, Days
 Głos: Keith Ferguson / Tatsuya Kando (CoM), Shuichi Ikeda
 Opis: Marluxia to najbardziej ambitny członek Organizacji XIII. Bardzo interesowała go moc Kayblade'a. Gdy została mu powierzona misja w Castle Oblivion, postanowił pokonać Sorę i przejąć władzę nad Organizacją. Niestety został przez niego pokonany. Jego mocą były kwiaty.
 Larxene
 Pochodzenie: Nieznane
 Numer: XII
 Wystąpiła w: CoM, Days
 Głos: Shanelle Gray / Yuko Miyamura (CoM), Rieko Katayama
 Opis: Larxene jest jedyną kobietą, która należy do Organizacji XIII. Często ironizuje, mówi sarkazmem, igra z każdym (nawet członkami Organizacji), chce by każdym tolerował jej naganne zachowanie. Została pokonana przez Sorę w Castle Oblivion. Jej mocą była elektryczność.
 Xion
 Pochodzenie: Castle Oblivion
 Numer: XIV
 Wystąpiła w: Days, BbS, Re:coded, DDD
 Głos: Alyson Stoner (Days), Hayden Panettiere (pozostałe gry) / Risa Uchida
 Opis: Xion to wyjątkowa członkini Organizacji, której czternasty numer wykracza poza domyślną trzynastkę. Została ona stworzona przez Organizację jako zastępstwo za Roxasa, gdyby temu nie udawało się spełniać wyznaczonych misji. Jest repliką Sory, która z czasem otrzymuje jego wspomnienia, jednakże jej wygląd bazuje na wyglądzie Kairi. Na początku zachowuje się jak każdy członek Organizacji w chwili swoich narodzin – nie odzywa się, jest cicha i spokojna. Dopiero z czasem zaprzyjaźnia się z Roxasem, a dzięki niemu – i z Axelem. W momencie gdy dowiaduje się prawdy o sobie i to tym, co Organizacja chce zrobić z Roxasem, ucieka od niej z chęcią przywrócenia Sorze jego wspomnień. Z własnej woli postanawia zginąć, i faktycznie umrzera na rękach Roxasa, którego uważała za swojego najlepszego przyjaciela.

Final Fantasy 
Lista postaci z popularnej serii gier Final Fantasy, które dodatkowo pojawiły się w Kingdom Hearts.

 Squall Leonhart
 Pochodzenie: Radiant Garden (Final Fantasy VIII)
 Wystąpił w: KH1, CoM, KH2, Re:coded
 Głos: David Boreanaz (KH1), Doug Erholtz (KH2) / Hideo Ishikawa
 Opis: Squall, przez wszystkich nazywany Leonem, jest spokojnym i ułożonym wojownikiem, który choć jest nieco zamknięty w sobie, ceni sobie przyjaźń swoich przyjaciół. Za nic nie pozwala by stała się im krzywda, zawsze w razie niebezpieczeństwa staje do walki.
 Aeris Gainsborough
 Pochodzenie: Radiant Garden (Final Fantasy VII)
 Wystąpiła w: KH1, CoM, KH2
 Głos: Mandy Moore (KH1), Mena Suvari (KH2) / Maaya Sakamoto
 Opis: Aerith jest bardzo miłą, młodą kobietą, pełną wdzięku i sympatii do każdego. Choć ma bardzo spokojny charakter, w razie niebezpieczeństwa odważnie staje do walki.
 Cloud Strife
 Pochodzenie: Radiant Garden (Final Fantasy VII)
 Wystąpił w: KH1, CoM, KH2, coded
 Głos: Steve Burton / Takahiro Sakurai
 Opis: Cloud jest bardzo spokojnym i zrównoważonym człowiekiem, jest wojownikiem dzierżącym gigantyczny miecz. Jest dość małomówny, kontaktuje się z innymi tylko wtedy, gdy jest taka potrzeba. Jego celem jest pokonanie Sephirotha, gdyż wtedy, jak twierdzi, ciemność opuści jego serce.
 Cid Highwind
 Pochodzenie: Radiant Garden (Final Fantasy VII)
 Wystąpił w: KH1, CoM, KH2, coded
 Głos: Chris Edgerly / Kazuhiro Yamaji
 Opis: Cid jest uzdolnionym mechanikiem, oraz bardzo dużo wie o Gummi Ships (Gummi Statkach), dzięki którym można podróżować po różnych światach. Jest bardzo wierny przyjaciołom i zawsze rusza im na ratunek w razie potrzeby.
 Yuffie Kisaragi
 Pochodzenie: Radiant Garden (Final Fantasy VII)
 Wystąpiła w: KH1, CoM, KH2, Re:coded
 Głos: Christy Carlson Romano (KH1), Mae Whitman (KH2) / Yumi Kazaku
 Opis: Yuffie to bardzo żywiołowa i nieco dziecinna dziewczyna, która zawsze ma uśmiech na twarzy. Zawsze stanie odważnie do walki, gdy tylko zajdzie taka potrzeba.
 Sephiroth
 Pochodzenie: Nieznane (Final Fantasy VII)
 Wystąpił w: KH1, KH2
 Głos: Lance Bass (KH1), George Newbern (KH2) / Toshiyuki Morikawa (KH2)
 Opis: Sephiroth to niezwykle potężny człowiek, bardzo tajemniczy i opanowany. Według Clouda ma on duży związek z ciemnością, która nagromadziła się u niego w sercu. Sephiroth również wydaje się być zainteresowany tylko Cloudem. Swoim gigantycznym mieczem potrafi zadać olbrzymie obrażenia każdemu, z kim stanie do walki.
 Selphie Tilmitt
 Pochodzenie: Destiny Islands (Final Fantasy VIII)
 Wystąpiła w: KH1, CoM, KH2, coded
 Głos: Molly Keck / Mayuko Aoki
 Opis: Selphie jest mieszkanką Wysp Przeznaczenia. Bardzo przyjaźni się z Sorą, Kairi i Riku, jednak częściej przebywa z Tidusem i Wakką. Uwielbia skakać na skakance.
 Tidus
 Pochodzenie: Destiny Islands (Final Fantasy X)
 Wystąpił w: KH1, CoM, coded
 Głos: Shaun Fleming / Masakazu Morita
 Opis: Tidus to mieszkaniec Wysp Przeznaczenia. Jest bardzo waleczny i pewny siebie, i choć przyjaźni się z Sorą, Riku i Kairi, to większość czasu spędza z Selphie i Wakką.
 Wakka
 Pochodzenie: Destiny Islands (Final Fantasy X)
 Wystąpił w: KH1, CoM, coded
 Głos: Dee Bradley Baker / Kazuya Nakai
 Opis: Wakka to mieszkaniec Wysp Przeznaczenia. Nigdy nie rozstaje się ze swoją piłką, którą często wykorzystuje do walk. Choć przyjaźni się z Sorą, Riku i Kairi, to większość czasu spędza z Selphie i Tidusem.
 Tifa Lockhart
 Pochodzenie: Radiant Garden (Final Fantasy VII)
 Wystąpiła w: KH2
 Głos: Rachel Leigh Cook / Ayumi Ito
 Opis: Tifa jest zdeterminowaną dziewczyną o stanowczym charakterze i dużej sile. Udowodniła to pomagając Sorze w walce z tysiącem Heartless'ów. Gdy poszukiwała Clouda, z którym się przyjaźni, nazwała go gościem z kolczastymi kolcami przez co Sora myślał, że to o niego chodzi.
 Auron
 Pochodzenie: Nieznane (Final Fantasy X)
 Wystąpił w: KH2
 Głos: Matt McKenzie / Hideo Ishikawa
 Opis: Osiwiały Auron z wyglądu przypomina wrednego człowieka, który bardzo wiele przeżył, jednak jest bardzo przyjazny i bardzo szybko nawiązuje dobry kontakt z Sorą. Auron został zaczarowany przez Hadesa i wykorzystywany przez niego w Underworld by pokonał Herkulesa, jednakże został uratowany przez Sorę. Jest bardzo dobrym wojownikiem dzierżącym katanę.
 Moogle
 Pochodzenie: Nieznane (Final Fantasy III)
 Wystąpił w: KH1, CoM, KH2, coded, Days, BbS, DDD
 Opis: Moogle to bardzo dziwne stworzonko, które można spotkać w wielu miejscach i bardzo często powtarza w zdaniach kupo. Moogle zajmuje się sprzedawaniem i odkupywaniem różnych przedmiotów.
 Yuna, Rikku & Paine
 Pochodzenie: Radiant Garden (Final Fantasy X i Final Fantasy X-2)
 Wystąpiły w: KH2
 Głosy: Hedy Burress (Yuna), Tara Strong (Rikku), Gwendoline Yeo (Paine) / Mayuko Aoki (Yuna), Marika Matsumoto (Rikku), Megumi Toyoguchi (Paine)
 Opis: Yuna, Rikku i Paine to trzy wróżki, które razem tworzą grupę „The Gullwings”. Yuna, jako liderka, jest wobec wszystkich uprzejma i sympatyczna, Rikku jest nieco zwariowana i żywiołowa, a Paine bardzo spokojna i rozważna. Za odpowiednią cenę będą pracować dla każdego, bez względu na to czy pracodawca jest zły czy dobry. Później dołączają do Aerith i spółki gdy Donald okłamuje je, że Leon posiada skarb.
 Seifer Almasy
 Pochodzenie: Twilight Town (Final Fantasy VIII)
 Wystąpił w: KH2
 Głos: Will Friedle / Takehito Kiyasu
 Opis: Seifer jest wielkim zarozumialcem, który chce by wszystko było tak, jak on tego chce. Jest wobec wszystkich niemiły i sarkastyczny, zachowuje się normalnie jedynie do swoich przyjaciół. Często rywalizuje z Haynerem. W Twilight Town jest członkiem komitetu dyscyplinarnego. Przyjaźni się z Fuu i Rai'em.
 Fuu
 Pochodzenie: Twilight Town (Final Fantasy VIII)
 Wystąpiła w: KH2
 Głos: Jillian Bowen / Rio Natsuki
 Opis: Fuu jest bardzo małomówną kobietą, na jej wypowiedzi często składają się zwykłe, jednowyrazowe zdania. Jest bardzo opanowana. W Twilight Town jest członkinią komitetu dyscyplinarnego. Przyjaźni się z Seiferem i Rai'em.
 Rai
 Pochodzenie: Twilight Town (Final Fantasy VIII)
 Wystąpił w: KH2
 Głos: Brandon Quintin Adams / Kazuya Nakai
 Opis: Rai jest bardzo rozgadanym mięśniakiem, który często kończy zdania słowem y'know. W Twilight Town jest członkiem komitetu dyscyplinarnego. Przyjaźni się z Seiferem i Fuu.
 Vivi Orunitia
 Pochodzenie: Twilight Town (Final Fantasy IX)
 Wystąpił w: KH2
 Głos: Melissa Disney / Ikue Otani
 Opis: Vivi to bardzo tajemniczy mieszkaniec Twilight Town – jego głowę zakrywa duży kapelusz przez co nie widać twarzy, jedynie widoczne są jego świecące na żółto oczy. Odzywa się bardzo rzadko, w razie potrzeby staje do walki choć jest dość nieco tchórzliwy. Podziwia Seifera, przyjaźni się również z Rai'em i Fuu.
 Setzer Gabbiani
 Pochodzenie: Twilight Town (Final Fantasy VI)
 Wystąpił w: KH2
 Głos: Crispin Freeman / Ryōtarō Okiayu
 Opis: Setzer jest najlepszym graczem w struggle w Twilight Town. Jego pewność siebie przerodziła się nieco w arogancję, przez co nie boi się nowych wyzwań.
 Zack Fair
 Pochodzenie: Olympus Coliseum (Final Fantasy VII)
 Wystąpił w: BbS
 Głos: Rick Gomez / Ken’ichi Suzumura
 Opis: Zack jest młodym wojownikiem, który za wszelką cenę chce zostać prawdziwym bohaterem. Nie chce przegapić żadnej okazji do treningu i walki.

The World Ends With You 
Lista postaci z gry The World Ends with You, które pojawiły się w serii:

 Neku Sakuraba
 Pochodzenie: Traverse Town (The World Ends with You)
 Wystąpił w: DDD
 Głos: Jesse David Corti / Koki Uchiyama
 Opis: Neku jest tajemniczym i ułożonym nastolatkiem, ceniącym sobie przyjaźń. W Traverse Town poszukuje swojej partnerki do „gry”, przy której Sora oferuje mu swoją pomoc w jej odnalezieniu.
 Joshua
 Pochodzenie: Traverse Town (The World Ends with You)
 Wystąpił w: DDD
 Głos: Aaron Spann / Ryohei Kimura
 Opis: Joshua to blondwłosy nastolatek zdający się posiadać bardzo dużą wiedzę na temat wydarzeń, w jakie wplątani są główni bohaterowie. To on pomaga Sorze i Riku w zrozumieniu w jakiej sytuacji się znaleźli.
 Shiki
 Pochodzenie: Traverse Town (The World Ends with You)
 Wystąpiła w: DDD
 Głos: Heather Hogan / Anna Hachimine
 Opis: Shiki to dość spokojna i nieśmiała nastolatka, która prosi Riku o pomoc w odnalezieniu jej partnera z „gry” – Neku.
 Beat
 Pochodzenie: Traverse Town (The World Ends with You)
 Wystąpiła w: DDD
 Głos: Crawford Wilson / Subaru Kimura
 Opis: Beat to bardzo energiczny nastolatek, który wiele uwagi poświęca swojej młodszej siostrze, która jest jego partnerką w „grze”. Nie lubi swojego imienia i nazwiska.
 Rhyme
 Pochodzenie: Traverse Town (The World Ends with You)
 Wystąpiła w: DDD
 Głos: Ashley Rose Orr / Ayana Taketatsu
 Opis: Rhyme to małoletnia siostra Beata, która straciła swoją pamięć. Sora obiecuje jej doprowadzić ją do jej brata, który jest jej partnerem w „grze”.

Disnejowskie postacie 
Lista postaci z całego uniwersum Disneya, które pojawiły się we wszystkich częściach serii. W nawiasach zastosowano polskie nazwy i imiona bohaterów.

 Donald Duck (Kaczor Donald)
 Pochodzenie: Disney Castle (The Wise Little Hen)
 Wystąpił w: KH1, CoM, KH2, coded, Days, BbS
 Głos: Tony Anselmo / Kōichi Yamadera
 Opis: Donald jest nadwornym magiem w Zamku Disneya, ukochanym Kaczki Daisy, przyjacielem Goofy’ego i króla Mickeya, a później kompanem Sory. Donald jest zawsze „w gorącej wodzie kąpany”, niezwykle uparty, ciekawski, narwany i ma tendencję do częstego denerwowania się z byle powodu, lecz są to jego przywary, które potrafią wywoływać jedynie uśmiech na twarzy. Pomimo charakterku, Donald jest odważnym kaczorem, który dla przyjaciół jest gotów zrobić wszystko.
 Goofy
 Pochodzenie: Disney Castle (Mickey’s Revue)
 Wystąpił w: KH1, CoM, KH2, coded, Days, BbS
 Głos: Bill Farmer / Yutaka Shimaka
 Opis: Goofy jest kapitanem królewskiej gwardii w Zamku Disneya, przyjacielem Donalda i króla Mickeya, a później kompanem Sory. Goofy jest dość fajtłapowaty i niezbyt błyskotliwy, jednakże ma serce wielkiego rycerza, jest bardzo życzliwy, serdeczny i gotowy do poświęcenia dla swoich przyjaciół.
 King Mickey Mouse (Król Myszka Miki)
 Pochodzenie: Disney Castle (Plane Crazy)
 Wystąpił w: KH1, CoM, KH2, coded, Days, BbS
 Głos: Wayne Allwine (do Days), Bret Iwan (od BbS) / Yakashi Aoyagi
 Opis: Mickey Mouse jest królem Zamku Disneya, ukochanym Myszki Minnie, przyjacielem Goofy’ego i Donalda, a później sporadycznie kompanem Sory. Mickey jest bardzo odważnym królem, gdy tylko dowiedział się, że światom grozi niebezpieczeństwo, natychmiast ruszył na ratunek. Mickey jest bardzo życzliwy wobec innych, którzy zwracają się do niego z szacunkiem. Jedynie z Riku przeszedł bezpośrednio na „Ty”. Tak jak Sora, jest posiadaczem Keyblade'a.
 Jiminy Cricket (Jiminy Świerszcz)
 Pochodzenie: Najprawdopodobniej Radiant Garden (Pinokio)
 Wystąpił w: KH1, CoM, KH2, coded
 Głos: Eddie Carroll (do KH2), Phil Snyder (od Re:coded) / Kaneta Kimotsuki
 Opis: Jiminy jest nadwornym kronikarzem Zamku Disneya, który nie opuszczał ani na krok Sory w jego podróżach i pracowicie zapisywał w swoim dzienniku wszystko co zobaczyli, i wszystkich których spotkali. Jest bardzo mocno przywiązany do swoich notatek.
 Maleficent (Diabolina)
 Pochodzenie: Enchanted Dominion (Śpiąca królewna)
 Wystąpiła w: KH1, CoM, KH2, coded, BbS
 Głos: Susan Blakeslee / Toshiko Sawada
 Opis: Maleficent należy do głównych antagonistów serii. Jest ona potężną czarownicą, która ma moc kontrolowania Heartless'ów. Jest ona gotów zrobić wszystko, by móc władać Kingdom Hearts. Na ogół zachowuje się spokojnie i stanowczo, za to mocno zdenerwowana potrafi pokazać swój wielki gniew przybierając postać olbrzymiego smoka.
 Pete (Czarny Piotruś)
 Pochodzenie: Disney Castle (Alice Solves The Puzzle)
 Wystąpił w: KH2, coded, Days, BbS
 Głos: Jim Cummings / Tōru Ōhira
 Opis: Pete to mało błyskotliwy i niekiedy tchórzliwy pomocnik Maleficent. Bardzo lubi utrudniać i uprzykrzać życie innym, lecz niestety – jego gapowatość może doprowadzić jedynie do dość śmiesznych sytuacji, gdyż myślenie nie jest jego najlepszą stroną.
 Queen Minnie Mouse (Królowa Myszka Minnie)
 Pochodzenie: Disney Castle (Plane Crazy)
 Wystąpiła w: KH1, KH2, BbS
 Głos: Russi Taylor / Yuko Mizutani
 Opis: Myszka Minnie jest królową Zamku Disneya, ukochaną Myszki Miki, oraz bliską przyjaciółką Kaczki Daisy. Minnie zachowuje się tak, jak na królową przystało: jest rozważna, zrównoważona, dobra i przyjazna. Martwi się o Mikiego, kiedy ten niespodziewanie zniknął z zamku.
 Daisy Duck (Kaczka Daisy)
 Pochodzenie: Disney Castle (Don Donald)
 Wystąpiła w: KH1, KH2, BbS
 Głos: Tress MacNeille / Mika Doi
 Opis: Daisy to nadworna dama w zamku Disneya, narzeczona Donalda i bliska przyjaciółka Minnie. Na pierwszy rzut oka Daisy wydaje się być zrównoważoną kaczką, lecz w rzeczywistości jest prawie taka jak Donald – często wścieka się na ukochanego, gdy ten przykładowo zapomina to ich randce.

Pozostałe postacie 
Lista pozostałych disnejowskich postaci, którzy wystąpili w grach epizodycznie. Listę ułożono alfabetycznie:

 Abu
 Pochodzenie: Agrabah (Aladyn)
 Wystąpił w: KH1, KH2, Days
 Głos: Frank Welker
 Opis: Abu jest małą, brązową małpką Alladyna z małą czapeczką na głowie. Abu ma tendencję do częstych kradzieży małych rzeczy, zwłaszcza tych błyszczących. Z Aladynem rozumie się bez słów.
 Aladdin (Aladyn)
 Pochodzenie: Agrabah (Aladyn)
 Wystąpił w: KH1, CoM, KH2, coded, Days
 Głos: Scott Weinger / Shinichirō Miki
 Opis: Aladdyn jest odważnym młodym człowiekiem do szaleństwa zakochanym w księżniczce Jasminie. On jako pierwszy odnalazł słynną lampę Dżina, dzięki czemu mógł wypowiedzieć trzy życzenia. Pomimo iż żył w ubóstwie, Jasminie to nie przeszkadzało i odwzajemniła jego uczucie. Bardzo przyjaźni się z Sorą i stale próbuje oduczyć Abu kradzieży.
 Alice (Alicja)
 Pochodzenie: Wonderland (Alicja w Krainie Czarów)
 Wystąpiła w: KH1, CoM, coded
 Głos: Kathryn Beaumont / Mika Doi
 Opis: Alice to młodziutka dziewczyna, o bardzo wybujałej wyobraźni. Goniąc Białego Królika wpada do króliczej nory, która prowadzi ją do Krainy Czarów. Jest jedną z siedmiu Księżniczek Serc.
 Anastasia (Anastazja)
 Pochodzenie: Castle of Dreams (Kopciuszek)
 Wystąpiła w: BbS
 Głos: Tress MacNeille / Ayumi Kida
 Opis: Anastazja jest przyrodnią siostrą Kopciuszka i córką grabiny Tremaine. Razem ze swoją drugą siostrą, Dryzellą, cały czas stara się uprzykrzyć Kopciuszkowi życie.
 Ariel
 Pochodzenie: Atlantica (Mała Syrenka)
 Wystąpiła w: KH1, CoM, KH2
 Głos: Jodi Benson / Mayumi Suzuki
 Opis: Ariel jest księżniczką podwodnego królestwa i córką władającego nim króla Trytona. Jest ona bardzo ciekawa lądowego świata i innych światów, tak samo jak Sora, z którym bardzo szybko się zaprzyjaźnia. Często ignoruje ona zakazy swojego ojca, co doprowadza do niezbyt przyjemnych sytuacji.
 Aurora
 Pochodzenie: Enchanted Dominion (Śpiąca królewna)
 Wystąpiła w: KH1, BbS
 Głos: Jennifer Hale / Mayumi Suzuki
 Opis: Aurora to młoda dziewczyna wychowywana przez trzy dobre wróżki, które ukrywały ją przed złą czarownicą Maleficent. Jest jedną z siedmiu Księżniczek Serc.
 Bambi
 Pochodzenie: N/D (Bambi)
 Wystąpił w: KH1, CoM
 Opis: Bambi jest młodym jelonkiem, synem władcy lasu.
 Beast (Bestia)
 Pochodzenie: Beast's Castle (Piękna i Bestia)
 Wystąpił w: KH1, CoM, KH2, Days
 Głos: Robby Benson / Koichi Yamadera
 Opis: Bestia jest tak naprawdę młodym księciem, który przez to, że był samolubny, został zamieniony w wielkiego potwora. Kiedy zwiędnie zaczarowana róża, którą Bestia chroni jak tylko może, zostanie on w takiej postaci już na zawsze. Bycie potworem spowodowało, że stał się on jeszcze bardziej zły i opryskliwy wobec wszystkich. Pojawienie się Belli w jego życiu całkowicie go odmieniło.
 Belle (Bella)
 Pochodzenie: Beast's Castle (Piękna i Bestia)
 Wystąpił w: KH1, CoM, KH2, Days
 Głos: Paige O’Hara / Eri Itō
 Opis: Belle to bardzo inteligentna i oczytana młoda dziewczyna, której udało się opanować nieokiełznany gniew Bestii. Jest jedną z siedmiu Księżniczek Serc. Wobec wszystkich jest niezwykle miła i sympatyczna.
 Captain Barbossa (Kapitan Barbossa)
 Pochodzenie: Port Royal (Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły)
 Wystąpił w: KH2
 Głos: Brian George / Haruhiko Jō
 Opis: Hektor Barbossa jest kapitanem okrętu „Czarnej Perły”. Wraz ze swoimi podwładnymi piratami chce zdjąć z siebie i ze swojej załogi klątwę, którą narzucili na siebie przez wydawanie monet ze skradzionego, zaklętego skarbu.
 Captain Hook (Kapitan Hak)
 Pochodzenie: Neverland (Piotruś Pan)
 Wystąpił w: KH1, CoM, Days, BbS
 Głos: Corey Burton / Chikao Otsuka
 Opis: Hak jest nieco fajtłapowatym piratem i kapitanem pirackiego statku. Przeważnie jest zbyt pewny siebie, przez co często przegrywa potyczki z Piotrusiem Panem. Panicznie boi się krokodyla, przez którego stracił dłoń i który wciąż na niego czyha.
 Captain Jack Sparrow (Kapitan Jack Sparrow)
 Pochodzenie: Port Royal (Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły)
 Wystąpił w: KH2
 Głos: James Arnold Taylor / Hiroaki Hirata
 Opis: Jack Sparrow to niezwykle ekscentryczny pirat, o zabawnym charakterze i ciętej gadce. Przez większość uważany jest za dziwaka. Jack, pomimo iż jest piratem, jest dobrym człowiekiem, skłonnym do natychmiastowej pomocy.
 Cerberus
 Pochodzenie: Olympus Coliseum, Underworld (Herkules)
 Wystąpił w: KH1, KH2, coded
 Opis: Cerberus to olbrzymi, czarny pies o trzech głowach. Jest to strażnik świata umarłych i „pupil” Hadesa. Wciąż jest wzywany przez swojego pana, by walczył z Sorą i Herkulesem.
 Cheshire Cat (Kot z Cheshire)
 Pochodzenie: Wonderland (Alicja w Krainie Czarów)
 Wystąpił w: KH1, CoM, coded, Days
 Opis: Kot z Cheshire, jest bardzo tajemniczym i dziwnym kotem, o fioletowej sierści. Lubi znikać i pojawiać się znienacka, do wszystkich mówi zagadkami.
 Chicken Little (Kurczak Mały)
 Pochodzenie: (Kurczak Mały)
 Wystąpił w: KH2
 Głos: Zach Braff / Keiko Yamamoto
 Opis: Kurczak Mały to, wbrew swojemu przezwisku, niezwykle odważny i o wielkim sercu kurczak, który bez wahania staje przeciwko wszelkim niebezpieczeństwom.
 Chien Po
 Pochodzenie: The Land of Dragons (Mulan)
 Wystąpił w: KH2
 Głos: Jerry Tondo / Kōzō Shioya
 Opis: Chien Po to jeden z rycerzy Li Shanga. Jest otyły, i uwielbia jeść. Staje jednak odważnie do walki, gdy komukolwiek zagraża niebezpieczeństwo.
 Chip (Bryczek)
 Pochodzenie: Beast's Castle (Piękna i Bestia)
 Wystąpił w: KH2
 Opis: Bryczek jest synkiem Pani Imbryk, który mieszka w Zamku Bestii. Jest przemieniony w małą filiżankę.
 Chip & Dale
 Pochodzenie: Disney Castle (Private Pluto)
 Wystąpili w: KH1, KH2, coded, BbS
 Głosy: Tress MacNeille (Chip), Corey Burton (Dale) / Roko Takizawa (Chip), Minoru Inaba (Dale)
 Opis: Chip i Dale to dwie małe i bardzo żywiołowe wiewiórki, które są specjalistami od Gummi Statków. Obydwaj bardzo różnią się od siebie: Chip ma czarny nos, złączone zęby i jest niezwykle rozważny w planach jakie wymyśla, a Dale natomiast ma czerwony nos, oddzielone zęby i jest nieco głupkowaty.
 Cinderella (Kopciuszek)
 Pochodzenie: Castle of Dreams (Kopciuszek)
 Wystąpiła w: KH1, BbS
 Głos: Jennifer Hale / Yoriko Suzuki
 Opis: Kopciuszek to bardzo pracowita kobieta, która była wykorzystywana do ciężkich robót przez swoją macochę i jej dwie córki. Jest niezwykle wrażliwa, uczuciowa i miła. Jest jedną z siedmiu Księżniczek Serc.
 Clara Cluck (Kwarella Dziobak)
 Pochodzenie: Timeless River (Orphan's Benefit)
 Wystąpiła w: KH2
 Opis: Kwarella jest bliską przyjaciółką Mickeya i Minnie. Jest znana ze swojego operowego głosu.
 Clarabelle Cow (Krowa Klarabella)
 Pochodzenie: Timeless River (Plane Crazy)
 Wystąpiła w: KH2
 Opis: Klarabella jest bliską przyjaciółką Mickeya i Minnie. Jest bardzo stanowczą krową.
 Clayton
 Pochodzenie: Deep Jungle (Tarzan)
 Wystąpił w: KH1
 Głos: Brian Blessed / Banjō Ginga
 Opis: Clayton jest zawodowym łowcą. Jego największym celem jest upolować stado goryli, co musi ukryć przez Jane i Tarzanem, którzy z całą pewnością by mu w tym przeszkodzili. Jest bardzo uparty i niecierpliwy, jest gotów we wszystkich strzelać ze swojej strzelby by zyskać to, co chce.
 Cogsworth (Trybik)
 Pochodzenie: Beast's Castle (Piękna i Bestia)
 Wystąpił w: KH2, Days
 Głos: David Ogden Stiers / Kazuo Kumakura
 Opis: Trybik jest majordomusem zamczyska Bestii i jego lokajem. Jest on niezwykle rozważny i punktualny, boi się swojego pana gdy ten wpada wściekłość.
 Dr. Finkelstein
 Pochodzenie: Halloween Town (Miasteczko Halloween)
 Wystąpił w: KH1, CoM, KH2, Days
 Głos: Jess Harnell / Yūji Mitsuya
 Opis: Doktor Finkelstein to bardzo dziwny doktor, który uwielbia eksperymentować z dziwnymi rzeczami. Gdy się nad czymś skupia lub zastanawia, otwiera swoją głowę i dosłownie drapie się po mózgu. Nie lubi porażki. Jeździ na wózku inwalidzkim.
 Dr. Jumba Jookiba
 Pochodzenie: Deep Space (Lilo i Stich)
 Wystąpił w: BbS
 Głos: David Ogden Stiers / Shōzō Iizuka
 Opis: Dr. Jumba Jookiba jest kosmitą, określającym siebie jako „geniuszem zła”. Jest stwórcą eksperymentów 226 (Sticha) i 221 (Sparky’ego). Za prowadzenie swoich nielegalnych eksperymentów, został wtrącony do więzienia.
 Drizella (Gryzelda)
 Pochodzenie: Castle of Dreams (Kopciuszek)
 Wystąpiła w: BbS
 Głos: Russi Taylor / Shinobu Adachi
 Opis: Gryzelda jest przyrodnią siostrą Kopciuszka i córką grabiny Tremaine. Razem ze swoją drugą siostrą, Anastazją, cały czas stara się uprzykrzyć Kopciuszkowi życie.
 Dumbo
 Pochodzenie: (Dumbo)
 Wystąpił w: KH1, CoM
 Opis: Dumbo jest młodym i wesołym słonikiem, który w przeciwieństwie do innych słoni ma wielkie uszy, które pozwalają mu latać. Ta uznawana przez innych „wada”, otworzyła mu drogę do bycia gwiazdą cyrku.
 Eeyore (Kłapouchy)
 Pochodzenie: 100 Acre Wood (Kubuś Puchatek i miododajne drzewo)
 Wystąpił w: KH1, CoM, KH2
 Głos: Gregg Berger / Tarō Ishida
 Opis: Kłapouchy jest osłem wiecznie gburowatym, spokojnym, zrównoważonym i do zawsze do wszystkiego podchodzi zrezygnowany. Bardzo chce mieć ogon, a w tym celu doczepia sobie sztuczny.
 Elizabeth Swann
 Pochodzenie: Port Royal (Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły)
 Wystąpiła w: KH2
 Głos: Eliza Schneider / Saori Yumiba
 Opis: Elizabeth jest córką gubernatora Weatherby’ego Swanna. Na pozór przypomina drobną kobietę, lecz w rzeczywistości jest bardzo odważna, co udowadnia dając się porwać piratom by ocalić Williama Turnera.
 Eric (Eryk)
 Pochodzenie: Bliżej nieokreślone królestwo (Mała Syrenka)
 Wystąpił w: KH2
 Głos: Christopher Daniel Barnes / Kazuhiko Inoue
 Opis: Eryk jest młodym i przystojnym księciem, który kocha morze. Nie przeszkadza mu fakt, że jego ukochana Ariel jest podmorską syreną. To on sprawił, że ojciec Ariel – król Tryton, przestał patrzeć „krzywym okiem” na świat ludzi.
 Fairy Godmother (Dobra Wróżka)
 Pochodzenie: Castle of Dreams (Kopciuszek)
 Wystąpiła w: KH1, BbS
 Głos: Russi Taylor / Hisako Kyoda
 Opis: Dobra Wróżka jest starszą osobą, posiadającą magiczną różdżkę. Z dobrego serca, postanawia ona pomóc Kopciuszkowi w potrzebie, wyczarowując dla niej piękną suknię balową.
 Flora, Fauna & Merryweather (Flora, Hortensja & Niezabudka)
 Pochodzenie: Enchanted Dominion (Śpiąca królewna)
 Wystąpiły w: KH2, BbS
 Głos: Barbara Dirickson (Flora), Russi Taylor (Hortensja), Tress MacNeille (Niezabudka) / Miyoko Asō (Flora), Hisako Kyoda (Hortensja), Masako Nozawa (Niezabudka)
 Opis: Flora, Fauna i Merryweather to trzy dobre Wróżki i matki chrzestne królewny Aurory. Sora spotkał je w wieży mistrza Yen Sida. To one dały Sorze nowy strój i nową broń. Spowodowały również odrodzenie się Maleficent – kiedy Diablo przyniósł do ich pokoju strzępy szaty czarownicy, wróciły do nich wspomnienia co spowodowało powrót sił złej czarownicy.
 Flotsam & Jetsam (Mur & Ena)
 Pochodzenie: Atlantica (Mała Syrenka)
 Wystąpili w: KH1, KH2
 Głos: Corey Burton / Shūichirō Moriyama
 Opis: Flotsam i Jetsam to dwie mureny, które są pomocnikami wiedźmy Urszuli. Kłamstwami naprowadzają mieszkańców Atlantyki do groty Urszuli.
 Flounder (Florek)
 Pochodzenie: Atlantica (Mała Syrenka)
 Wystąpił w: KH1, CoM, KH2
 Głos: Eli Russell Linnetz (KH1), Parker Goris (KH2) / Takuya Kaihoko
 Opis: Florek jest bardzo młodą rybką i najlepszym przyjacielem Ariel.
 Gantu
 Pochodzenie: Deep Space (Lilo i Stich)
 Wystąpił w: BbS
 Głos: Kevin Michael Richardson / Unshō Ishizuka
 Opis: Gantu jest olbrzymim kosmitą i kapitanem statku kosmicznego, na który trafiają bohaterowie. Ze szczególną uwagą strzeże doktora Jookibę i jego eksperymenty, jest bardzo wierny przewodniczącej i zawsze posłuszny jej rozkazom.
 Genie (Dżin)
 Pochodzenie: Agrabah (Aladyn)
 Wystąpił w: KH1, CoM, KH2, coded, Days
 Głos: Dan Castellaneta / Kōichi Yamadera
 Opis: Dżin jest niesamowicie szaloną istotą. Każdy, kto jest w posiadaniu magicznej lampy z której pochodzi, może zażyczyć sobie trzech życzeń, które Dżin musi spełnić. Bardzo zaprzyjaźnia się z Aladynem, który obiecuje wykorzystać ostatnie życzenie by go uwolnić, co też czyni. Wcześniej jednak musiał służyć wrogiemu Jafarowi, co bardzo go zdołowało.
 Gepetto
 Pochodzenie: Traverse Town (Pinokio)
 Wystąpił w: KH1, CoM
 Głos: Tony Pope / Kazuo Kumakura
 Opis: Gepetto jest niezwykle uprzejmym starszym człowiekiem, który szczególną uwagę zwraca do kukiełek, które tworzy. To on stworzył Pinokia, którego traktuje jak żywego chłopca i swojego własnego syna.
 Gopher (Gofer)
 Pochodzenie: 100 Acre Wood (Kubuś Puchatek i miododajne drzewo)
 Wystąpił w: KH2
 Głos: Michael Gough / Mahito Tsujimura
 Opis: Gofer jest dobrym przyjacielem Kubusia Puchatka i reszty przyjaciół. Mieszka pod ziemią, w której kopie wiele tuneli.
 Grand Councilwoman (Przewodnicząca Rady)
 Pochodzenie: Deep Space (Lilo i Stich)
 Wystąpiła w: BbS
 Głos: Zoe Caldwell / Ikuko Tani
 Opis: Przewodnicząca Rady to kobieta-kosmita, która włada całą galaktyką, oraz – w mniejszym stopniu – Galaktyczną Radą. W spokoju przyjmuje do wiadomości min. o ucieczce Sticha z więzienia, i wierzy, że jej poddanym uda się wykonać należycie jej rozkazy.
 Grand Duke (Portier)
 Pochodzenie: Castle of Dreams (Kopciuszek)
 Wystąpił w: BbS
 Głos: Rob Paulsen / Hiroshi Iwasaki
 Opis: Grand Duke, jest portierem w zamku Księcia i jego nadwornym lokajem. Jest wobec niego bardzo lojalny i oddany, wykonując każdy rozkaz.
 Hades
 Pochodzenie: Underworld (Herkules)
 Wystąpił w: KH1, CoM, KH2, coded, BbS
 Głos: James Woods / Kyusaku Shimada
 Opis: Hades jest greckim władcą świata umarłych. Jak na złego bohatera przystało, Hades jest sprytny i inteligentnie układa swoje niecne plany, oraz strasznie się wścieka gdy te się nie udają. Zamiast włosów ma niebieskie płomienie.
 Hercules (Herkules)
 Pochodzenie: Olympus Coliseum (Herkules)
 Wystąpił w: KH1, CoM, KH2, coded, Days, BbS
 Głos: Sean Astin (KH1), Tate Donovan (KH2, Re:coded), Josh Keaton (BbS) / Yasunori Matsumoto, Masakazu Suzuki (BbS)
 Opis: Herkules to syn najpotężniejszego z Bogów – Zeusa, oraz jego żony Hery. Sam Herkules jednak nie jest Bogiem, pomimo iż posiada nadludzką siłę i wytrzymałość. Pomimo tego, Herkules jest skorym do pomocy i miłym mężczyzną. Jego miłością życia jest Megara.
 Horace Horsecollar (Horacy)
 Pochodzenie: Disney Town (The Plow Boy)
 Wystąpił w: KH2, BbS
 Głos: Bill Farmer / Atsushi Ii
 Opis: Horacy jest dobrym przyjacielem Mickeya i Minnie.
 Huey, Dewey & Louie (Hyzio, Dyzio i Zyzio)
 Pochodzenie: Disney Town (Donald’s Nephews)
 Wystąpili w: KH1, KH2, coded, BbS
 Głos: Russi Taylor / Chika Sakamoto
 Opis: Hyzio, Dyzio i Zyzio, to trzej mali siostrzeńcy Kaczora Donalda, bardzo energiczni i żywiołowi. Każdy z nich ubrany jest w bluzkę i czapkę, które różnią się kolorem: Hyzio – czerwony, Dyzio – niebieski i Zyzio – zielony.
 Hydra
 Pochodzenie: Olympus Coliseum (Herkules)
 Wystąpił w: KH2
 Opis: Hydra to ogromny, fioletowy potwór o wielu głowach, które odrastają (i mnożą się) gdy się je odetnie. Tak jak Cerberus, jest sługa Hadesa.
 Iago (Jago)
 Pochodzenie: Agrabah (Aladyn)
 Wystąpił w: KH1, CoM, KH2, coded
 Głos: Gilbert Gottfried / Tōru Ōkawa
 Opis: Iago to bardzo tchórzliwa i wścibska papuga, która swego czasu głównie ze strachu pomagała Jafarowi. Razem ze swoim złym właścicielem trafił do magicznej lampy, z której udało mu się uciec. Gdy Jafara nie ma w pobliżu, trzyma z Aladynem.
 Jack Skellington (Jack Szkieleton)
 Pochodzenie: Halloween Town (Miasteczko Halloween)
 Wystąpił w: KH1, CoM, KH2, Days
 Głos: Chris Sarandon / Masachika Ichimura
 Opis: Jack to najpopularniejszy mieszkaniec miasteczka Halloween. Jest przez wszystkich nazywany The Pumpkin King (Dyniowym Królem). Jack jest bardzo żywiołowym, ciekawskim i upartym szkieletem, gdy wpadnie na jakiś pomysł, zrobi wszystko by go zrealizować.
 Jafar
 Pochodzenie: Agrabah (Aladyn)
 Wystąpił w: KH1, CoM, KH2, coded
 Głos: Jonathan Freeman / Akira Takarada
 Opis: Jafar jest przebiegłym i bardzo złym czarnym charakterem. Pała on nienawiścią i niechęcią do wszystkich, którzy stają mu na drodze. Marzy mu się władza nad wszystkim i wszystkimi. Po tym jak zażyczył sobie zostać dżinem z lampy, został w niej uwięziony aż ktoś go nie uwolni.
 Jane Porter
 Pochodzenie: Deep Jungle (Tarzan)
 Wystąpiła w: KH1
 Głos: Naia Kelly / Mayumi Suzuki
 Opis: Jane jest młodą, ciekawą świata kobietą, która trafiła do dżungli by badać goryle. Jane wykazała się również cierpliwością i sympatią do Tarzana, którego postanowiła nauczyć „ludzkich” zachowań.
 Jaq
 Pochodzenie: Castle of Dreams (Kopciuszek)
 Wystąpił w: BbS
 Głos: Rob Paulsen / Kōichi Yamadera
 Opis: Jaq jest małą myszką, o bardzo dziwnym i szybkim sposobie mówienia. Jest najlepszym i najwierniejszym przyjacielem Kopciuszka, pomimo swojego małego wzrostu i znikomej siły, zawsze zrobi wszystko by pomóc przyjaciółce.
 Jasmine (Dżasmina)
 Pochodzenie: Agrabah (Aladyn)
 Wystąpiła w: KH1, CoM, KH2, coded, Days
 Głos: Linda Larkin / Kaori Asō
 Opis: Jasmina to córka sułtana Agrabah. Jest on piękną i zakochaną w Aladynie kobietą, czasami też bardzo o niego zazdrosną. Jest jedną z siedmiu Princesses of Heart.
 Kala
 Pochodzenie: Deep Jungle (Tarzan)
 Wystąpiła w: KH1
 Opis: Kala to gorylica, która znalazła w niezamieszkanym domu na drzewie ludzkie niemowlę, którego nazwała Tarzanem. Wbrew opiniom innych, postanowiła się nim zaopiekować i traktować jak własne dziecko.
 Kanga (Kangurzyca)
 Pochodzenie: 100 Acre Wood (Kubuś Puchatek i miododajne drzewo)
 Wystąpiła w: KH2
 Głos: Tress MacNeille / Tomie Kataoka
 Opis: Kangurzyca to jedna z mieszkańców Stumilowego Lasu. Ma małego i żywiołowego synka, którego z trudem trzyma w swojej torbie.
 Kerchak
 Pochodzenie: Deep Jungle (Tarzan)
 Wystąpił w: KH1
 Opis: Kerchak to przywódca stada goryli. Był on przeciwko dołączeniu Tarzana do jego stada, jednakże Kali udało się go do tego przekonać. Jest bardzo nieufny w stosunku do ludzi.
 King Triton (Król Tryton)
 Pochodzenie: Atlantica (Mała syrenka)
 Wystąpił w: KH1, KH2
 Głos: Kenneth Mars / Tarō Ishida
 Opis: Tryton jest władcą oceanów i królem Atlantydy, oraz ojcem Arielki i kilku innych syrenek. Posiada ogromny trójząb o magicznej sile. Jest zbyt stanowczy wobec swojej najmłodszej i najbardziej ciekawskiej córki Ariel, co często doprowadza do niezbyt miłych sytuacji.
 Lady Tremaine (Hrabina Tremaine)
 Pochodzenie: Castle of Dreams (Kopciuszek)
 Wystąpiła w: BbS
 Głos: Susanne Blakeslee / Aiko Konoshima
 Opis: Hrabina Tyremaine jest matką Anastazji i Gryzeldy, oraz macochą Kopciuszka. Rozpieszcza swoje córki, podczas gdy Kopciuszka wciąż zagania do wykonywania najcięższych prac domowych. Liczy się dla niej tylko dobro jej córek i jej samej.
 Li Shang
 Pochodzenie: The Land of Dragons (Mulan)
 Wystąpił w: KH2
 Głos: B.D. Wong / Shintarō Sonooka
 Opis: Kapitan Li Shang jest bardzo surowym kapitanem, dużo wymagającym od swoich trenowanych żołnierzy. Jest bardzo odważny i utalentowany, bardzo dobrze sprawuje obowiązki oficera. Początkowo wstydził się wyznać swoje uczucie do Mulan.
 Ling
 Pochodzenie: The Land of Dragons (Mulan)
 Wystąpił w: KH2
 Głos: Gedde Watanabe / Ryūsei Nakao
 Opis: Ling to jeden z rycerzy Li Shanga. Jest chudy, rozmowny i lubi opowiadać dowcipy.
 Lock, Shock & Barrel (Lok, Szok & Barył)
 Pochodzenie: Halloween Town (Miasteczko Halloween)
 Wystąpili w: KH1, KH2, Days
 Głos: Jess Harnell (Lok), Kath Soucie (Szok), Jeff Bennett (Barył) / Shintarō Sono'oka (Lok), Yuko Doi (Szok), Shigeo Matsuzawa (Barył)
 Opis: Lok, Szok i Barył to trzy nieznośne małe dzieci, które uprzykrzają życie mieszkańcom miasta Halloween. Lok jest liderem grupy, zawsze ubrany na czerwono z maską diabła; Szok jest jedyną dziewczyną w bandzie, która najczęściej wpada na pomysły nowych dowcipów i przebiera się za wiedźmę, a Barył natomiast jest najwolniejszym z całej grupy, który zawsze zgadza się ze swoimi kolegami i przebiera się za kościotrupa.
 Lost Boys – Slighty & Cubby (Zagubieni Chłopcy – Slightly i Cubby)
 Pochodzenie: Neverland (Piotruś Pan)
 Wystąpili w: BbS
 Głos: Mason Vale Cotton (Slightly), Wally Wingert (Cubby) / Reita Shibai (Slightly), Kaito Arai (Cubby)
 Opis: Slightly i Cubby to dwaj mali chłopcy należący do gangu Piotrusia Pana. Slightly jest chudy i ubrany w kostium lisa, a Cubby jest gruby i ubrany w kostium niedźwiedzia.
 Lucifer (Lucyfer)
 Pochodzenie: Castle of Dreams (Kopciuszek)
 Wystąpił w: BbS
 Głos: Jon Olson
 Opis: Lucyfer jest kotem i pupilkiem hrabiny Tremaine, który jest tak samo podły jak jego pani. Stara się za wszelką cenę dopaść Jaqa.
 Lumiere (Płomyk)
 Pochodzenie: Beast's Castle (Piękna i Bestia)
 Wystąpił w: KH2, Days
 Głos: Jeff Bennett / Masashi Ebara
 Opis: Lumiere jest lokajem w zamczysku Bestii, zamienionym w świecznik. Ma gadane, jest bardzo romantyczny, i mówi z typowo francuskim akcentem.
 Sparky (Experiment 221) (Sparky – Eksperyment 221)
 Pochodzenie: Deep Space (Stich: Misja)
 Wystąpił w: BbS
 Głos: Frank Welker / Wataru Takagi
 Opis: Sparky jest jednym z eksperymentów doktora Jookiby, noszący numer 221. Ma moce elektryczne.

Przypisy 

 
Kingdom Hearts